Lista orașelor după mărime din Emiratele Arabe Unite

Orașe

Vezi și
Lista listelor de orașe după țară

Legături externe 
 Census 2005 U.A.E.
 World Gazetteer - Info nr.locuitori
 City Population - Istoric

Lista
Liste de orașe după țară
Liste de orașe din Asia